Ženská dvouhra Silicon Valley Classic 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže kalifornského tenisového turnaje poprvé hraného v San José nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Madison Keysová, která se odhlásila pro zranění zápěstí.

V úvodním kole utržila nejtěžší porážku kariéry Serena Williamsová, když za 51 minut uhrála jediný game na britskou 48. ženu žebříčku Johannu Kontaovou. Kanár ve druhé sadě byl jejím devátým výsledkem 0–6 v profesionální dráze.

Vítězkou se stala pátá nasazená Rumunka Mihaela Buzărnescuová, jež ve finále deklasovala Řekyni Marii Sakkariovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–1. Na okruhu WTA Tour si ve 30 letech připsala premiérové turnajové vítězství a poprvé postoupila do elitní světové dvacítky, když jí následně patřilo 20. místo. Sakkariová si zahrála debutové finále na túře WTA.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018